Deutsche 14. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 14. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 14. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg